Това е списък на локомотивите и мотрисите, експлоатирани от създаването на БДЖ до наши дни.

Парни локомотиви

Бързоходни локомотиви

Пътнически локомотиви

Товарни локомотиви

Тендерни локомотиви

Теснолинейни локомотиви

Междурелсие 760 mm

Междурелсие 600 mm

Дизелови локомотиви

Междурелсие 1435 mm

Теснолинейни локомотиви за междурелсие 760 mm

Електрически локомотиви

Мотриси и мотрисни влакове

Парни мотриси

Дизелови мотриси и мотрисни влакове

Електрически мотрисни влакове

Локомотиви БДЖ серия 80 

Локомотивите серия 80 на „БДЖ ПП“ са направени в Германия от Siemens Mobility през 2020 и 2021. Първите два локомотива от серията 80 на БДЖ ПП са 80 035 и 80 036 с наименованията „Хан Аспарух“ и „Хан Тервел“.

 80 035 Хан Аспарух Депо София
 80 036 Хан Тервел Депо София
 80 037 Хан Кардам Депо София
 80 038 Хан Крум Депо София
 80 039 Хан Омуртаг Депо София
 80 040 Хан Пресиян Депо София
 80 041 Княз Борис 1 Депо София
 80 042 Цар Симеон Велики Депо София
80 044 Цар Калоян Депо София
 80 048 Цар Петър 1 Депо София
 80 049 Цар Самуил Депо София
 80 051 Цар Петър 4 и Иван Асен 1 Депо София
80 052 Цар Иван Асен 2 Депо София
80 053 Цар Константин Тих Асен Депо София
80 054 Цар Борис 3 Депо София

Литература 

Димитър Деянов, Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988)
 Димитър Деянов, Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993)

Вижте също 
 Подвижен състав по теснолинейката Септември - Добринище

Български държавни железници